Красино — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Красино — деревня в Копыльском районе Минской области.
 Красино — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.

Болгария 
 Красино — село в Кырджалийской области.

Казахстан 
 Красино — прежнее название аула Дархан Сарыагашского района Южно-Казахстанской области.

Россия 
 Красино — деревня в Архангельской области, на архипелаге Новая Земля.
 Красино — деревня в Устюженском районе Вологодской области.
 Красино — село в Дубенском районе Мордовии.
 Красино — деревня в городском округе Домодедово Московской области.
 Красино — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Красино — деревня в Темкинском районе Смоленской области.

Украина 
 Красино — прежнее название села Красовское в Криворожском районе Днепропетровской области.

См. также 
 Красин
 Красина
 Красинка
 Красинск
 Красинский
 Красинское
 Новокрасино